Су () — вьетнамская разменная денежная единица, равная  вьетнамского донга с 1947 года и  южновьетнамского донга в 1955—1975 годах.
Денежные знаки в су в настоящее время не выпускаются, однако в соответствии со статьёй 16 «Закона о Государственном банке Вьетнама» су до настоящего времени считается разменной денежной единицей.

Демократическая Республика Вьетнам

Монеты 
Первой монетой Демократической Республики Вьетнам была монета в 20 су, датированная 1945 годом. Следующий выпуск монет в су (1, 2 и 5 су), датированных 1958 годом, был произведён в ходе денежной реформы 1959 года. Более монеты в су Демократической Республикой Вьетнам не выпускались. Социалистическая Республика Вьетнам монеты в су никогда не выпускала.

Банкноты 
Первые банкноты в су (20 и 50 су) выпущены в 1948 году.

Известны надпечатки «1 xu» на банкнотах в 10 донгов образца 1951 года. Изменение номинала было произведено в ходе денежной реформы 1959 года (10 000:1).

Следующий выпуск банкнот в су произведён в 1964 (2 су) и 1975 (5 су) годах.

Монеты Индокитайской Федерации вьетнамского образца 
В 1946 году Индокитайский Союз был преобразован в Индокитайскую Федерацию, вошедшую в состав Французского Союза. Общей денежной единицей федерации остался индокитайский пиастр (= 100 центам), выпускавшийся французским Банком Индокитая. В 1948 году эмиссионное право было передано Эмиссионному институту государств Камбоджа, Лаос и Вьетнам. В 1952—1953 годах Эмиссионный институт выпустил монеты в 10, 20 и 50 центов трёх образцов: камбоджийского, лаосского и вьетнамского. На монетах камбоджийского и лаосского образцов надписи были выполнены на двух языках (национальном и французском), номинал на французском языке был обозначен в центах. На монетах вьетнамского образца надписи были выполнены только на вьетнамском языке, номинал был обозначен в су (на монетах в 10 и 20 су — SU, на монете в 50 су — XU).

Республика Вьетнам 
В 1955 году в южной части Вьетнама была создана Республика Вьетнам. В том же году вместо индокитайского пиастра в Южном Вьетнаме была введена собственная денежная единица — южновьетнамский донг. Монеты Республики Вьетнам в су были выпущены в 1960 и 1963 годах, на монетах 1960 года номинал обозначен в SU, 1963 года — XU.

Республика Южный Вьетнам 
В 1975 году после взятия Сайгона на всей территории Южного Вьетнама была установлена власть Временного правительства Республики Южный Вьетнам. 22 сентября 1975 года в Южном Вьетнаме была проведена денежная реформа, вместо южновьетнамского донга выпущены новые денежные знаки («донг Освобождения»). В ходе реформы были выпущены монеты в 1, 2 и 5 су с датой «1975» и банкноты в 10, 20 и 50 су с датой «1966».

Монеты

Банкноты

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Деньги Вьетнама
Соль (денежная единица)